Gladstone steht für:

 Gladstone (Verlag), US-amerikanischer Comicverlag
 Gladstone (Katze), eine britische Hauskatze
 Gladstone Peak, Berg im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado

Gladstone ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gladstone (1886–1967), britischer Ruderer
 Don Gladstone (1948–2020), US-amerikanischer Bassist
 Herbert Gladstone, 1. Viscount Gladstone (1854–1930), britischer Politiker
 James Gladstone (1887–1971), kanadischer Politiker und Landwirt
 John Gladstone (1764–1851), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons
 John Hall Gladstone (1827–1902), britischer Chemiker
 Lily Gladstone (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 William Ewart Gladstone (1809–1898), britischer Premierminister

Gladstone ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Gladstone (New South Wales)
 Gladstone (Queensland)
 Gladstone (South Australia)
 Gladstone (Tasmanien)

in Kanada:
 Gladstone (Manitoba)
 Gladstone (Ontario)

in Neuseeland:
 Gladstone (Marlborough)
 Gladstone (Manawatu-Wanganui)
 Gladstone (Otago)
 Gladstone (Waikato)
 Gladstone (Region Wellington)

in den Vereinigten Staaten:
 Gladstone (Alabama)
 Gladstone (Illinois)
 Gladstone (Iowa)
 Gladstone (Kansas)
 Gladstone (Michigan)
 Gladstone (Minnesota)
 Gladstone (Missouri)
 Gladstone (Nebraska)
 Gladstone (New Jersey)
 Gladstone (New Mexico)
 Gladstone (North Dakota)
 Gladstone (Ohio)
 Gladstone (Oregon)
 Gladstone (Tennessee)
 Gladstone (Virginia)
 Gladstone Beach, im Fond du Lac County, Wisconsin

Siehe auch:
 Gladstone Professor of Greek
 Gladstone Township